Arpella, denominació genèrica per a les aus del gènere Circus
 Arpella vulgar (Circus aeruginosus), ocell de rapinya de la família dels accipítrids 
 Arpella cendrosa (Circus pygargus), ocell de l'ordre dels falconiformes molt similar a l'esparver d'estany (Circus cyaneus)
 Arpella pàl·lida (Circus cyaneus), ocell de la família dels accipítrids i molt semblant a l'esparver cendrós 
 Arpella esparverenca, gènere Polyboroides,aus de la família dels accipítrids (Accipitridae) 
 Arpella (Picris echioides), planta